Мировая серия 1965 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1965 года. Победителем стала команда «Лос-Анджелес Доджерс», обыгравшая «Миннесота Твинс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 6 октября 1965 года
 Стадион: Metropolitan Stadium

Игра #2 
 Дата: 7 октября 1965 года
 Стадион: Metropolitan Stadium

Игра #3 
 Дата: 9 октября 1965 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #4 
 Дата: 10 октября 1965 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #5 
 Дата: 11 октября 1965 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #6 
 Дата: 13 октября 1965 года
 Стадион: Metropolitan Stadium

Игра #7 
 Дата: 14 октября 1965 года
 Стадион: Metropolitan Stadium

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1965 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1965 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
Октябрь 1965 года
МЛБ в сезоне 1965
1965 год в Калифорнии
1965 год в Миннесоте
Спорт в США в 1965 году
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Спортивные соревнования в Блумингтоне (Миннесота)